Sinfonia n. 3 – sinfonia in Sol maggiore, Hoboken I/3, di Joseph Haydn
 Sinfonia n. 3 – Sinfonia in mi bemolle maggiore K 18, un tempo attribuita a Mozart, è oggi considerata dagli studiosi un'opera di Karl Friedrich Abel
 Sinfonia n. 3 –  sinfonia in Sol maggiore MH 26 di Michael Hayd anche nota come Divertimento in Sol maggiore
 Sinfonia n. 3 – sinfonia in mi bemolle maggiore Op. 55 di Ludwig van Beethoven
 Sinfonia n. 3 – sinfonia in la minore, op. 56 di Felix Mendelssohn nota con il nome di Scozzese
 Sinfonia n. 3 – sinfonia in re maggiore D 200 di Franz Schubert
 Sinfonia n. 3 – sinfonia in Mib Maggiore Op. 97 di Robert Schumann detta Renana
 Sinfonia n. 3 – sinfonia in fa maggiore Op. 90 di Johannes Brahms
 Sinfonia n. 3 – sinfonia in Re minore (WAB 103) di Anton Bruckner anche nota come Sinfonia di Wagner
 Sinfonia n. 3 – sinfonia in re minore di Gustav Mahler
 Sinfonia n. 3 – sinfonia in Mi bemolle maggiore, Op. 10, B. 34 di Antonín Dvořák
 Sinfonia n. 3 – sinfonia in re maggiore, op. 29, Polacca di Pëtr Il'ič Čajkovskij
 Sinfonia n. 3 – sinfonia in la minore di Aleksandr Porfir'evič Borodin
 Sinfonia n. 3 – sinfonia in do maggiore, Op. 32 di Nikolaj Andreevič Rimskij-Korsakov
 Sinfonia n. 3 – sinfonia in la minore, Op. 44 di Sergej Vasil'evič Rachmaninov
 Sinfonia n. 3 – sinfonia in do minore, op. 78 di Camille Saint-Saëns
 Sinfonia n. 3 – sinfonia in Do minore op. 44 di Sergej Sergeevič Prokof'ev
 Sinfonia n. 3 – sinfonia in mi bemolle maggiore (Op. 20, Al Primo Maggio) di Dmitrij Šostakovič
 Sinfonia n. 3 – sinfonia in do maggiore (op. 52) di Jean Sibelius
 Sinfonia n. 3 – sinfonia corale programmatica di Leonard Bernstein anche conosciuta come Kaddish
 Sinfonia n. 3 – sinfonia di Carlos Chávez
 Sinfonia n. 3 – sinfonia postuma in do minore, Op. 88 di Edward Elgar
 Sinfonia n. 3 – sinfonia di Arthur Honegger nota come Sinfonia liturgica
 Sinfonia n. 3 – sinfonia di Charles Ives nota come The Camp Meeting
 Sinfonia n. 3 – sinfonia in re minore, op. 27 Espansiva di Carl Nielsen
 Sinfonia n. 3 – sinfonia in do minore Op. 43 di Aleksandr Nikolaevič Skrjabin , intitolata Le Divin Poème
 Sinfonia n. 3 – sinfonia per soprano e orchestra di Michael Tippett